Діптерокарпус, керуінг (Dipterocarpus) рід покритонасінних рослин родини діптерокарпові (Dipterocarpaceae).

Третій за величиною і найрізноманітніший у родині. Назва роду походить з грецької й означає «двокрилий фрукт».

Практичне використання 
Деревина видів Діптерокарпус має назву керуінг і цінується у будівництві як твердий матеріал. Гуму з соку дерев використовували місцеві народи у господарстві.

Деякі види

References 
 R. Hédl, M. Svátek, M. Dancak, Rodzay A.W., M. Salleh A.B., Kamariah A.S. A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam, In Blumea 54, 2009, p 124—130. Publié 30. 10. 2009.

Діптерокарпові